Новоникольск — село в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Расположен в 39 км к югу от г. Богучар.

Улицы 
 ул. Кирова,
 ул. Комсомольская,
 ул. Пионерская,
 пер. Заовражный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района